Die Mâconnais Beaujolais Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Saône-et-Loire und Ain der Regionen Bourgogne-Franche-Comté und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 8. Dezember 2016 gegründet und umfasst 39 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich in der Stadt Mâcon. Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation der Communauté d’agglomération du Mâconnais-Val de Saône und der Communauté de communes du Mâconnais Beaujolais entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Maconnais Beaujolais Agglomeration
Maconnais Beaujolais Agglomeration
Gemeindeverband im Département Saône-et-Loire
Gemeindeverband im Département Ain
Gegründet 2016